Heartbreak Ridge, locution anglaise signifiant « cœur brisé » ou « crève-cœur », peut renvoyer à :
 La bataille de Crèvecœur, nommée  en anglais.
 Le Maître de guerre, film de Clint Eastwood sorti en 1986 sous le titre original Heartbreak Ridge, portant sur cette bataille.